Coppin ist der Name von

 Fanny Jackson Coppin (1837–1913), US-amerikanische Pädagogin, Missionarin
 George Coppin (1819–1906), englisch-australischer Schauspieler, Theaterunternehmer und Politiker
 Marguerite Coppin (1867–1931), belgische Feministin, Dichterin, Romanautorin, Theosophin und Übersetzerin